Söder är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1844 personer.

Personer med efternamnet Söder
 Annika Söder (född 1955), diplomat, socialdemokrat
 Berit Søder (född 1931), norsk skådespelare
 Björn Söder (född 1976), politiker, partisekreterare, sverigedemokrat
 Gunnar Söder (1928–2020), socionom och politiker, centerpartist
 Karin Söder (1928–2015), politiker, utrikesminister, partiledare, centerpartist
 Kristoffer Söder (född 1991), ishockeyspelare
 Larry Söder (född 1969), politiker, riksdagsledamot, kristdemokrat
 Lennart Söder (född 1956), professor, elektrotekniker
 Markus Söder (född 1967), tysk politiker (CSU)
 Martin Söder (född 1963), manusförfattare och producent
 Robin Söder (född 1991), fotbollsspelare
 Rolf Søder (1918–1998), norsk skådespelare
 Sven-Eric Söder (född 1956), ämbetsman och politiker, socialdemokrat

Källor

Svenska efternamn